Șoimuș (din , în trad. "Șoimeni") se poate referi la una din următoarele localități din România:

 Șoimuș (Marossolymos, Solymos, Falkendorf), comună în județul Hunedoara, reședința comunei cu același nume
 Biserica de lemn din Șoimuș
 Biserica de lemn din Șoimuș-Petreasa
 Șoimuș (Magyarsolymos, Solymos), localitate în județul Alba
 Șoimuș (Gyepüsolymos), localitate în județul Bihor
 Biserica de lemn din Șoimuș, Bihor
 Șoimuș (Sajósolymos, Solymos, Almesch), localitate în județul Bistrița-Năsăud
 Șoimuș (Küküllősolymos, Oláhsolymos, Solymos, Schalmen, Salmen), localitate în județul Mureș
 Șoimuș (Szilágysolymos, Solymos), localitate în județul Sălaj
 Șoimușu Mare (Nagysolymos), localitate în județul Harghita
 Șoimușu Mic (Kissolymos), localitate în județul Harghita
 Buceava-Șoimuș (Solymosbucsa), un sat din județul Arad
 Biserica de lemn din Buceava-Șoimuș
 Laz-Șoimuș (Solymosiláz), un sat în comuna Avrămești, județul Harghita

Șoimoș 
 Șoimoș (Solymosvár, Solymos, Schojmosch), localitate în județul Arad

Șoimușeni 
 Șoimușeni (Kővársolymos, Solymos), localitate în județul Sălaj

Vezi și 
 Râul Șoimuș (dezambiguizare)
 Șoimeni (dezambiguizare)
 Șoimi (dezambiguizare)

Toponime românești